Клі́нкерна термопане́ль — монолітна конструкція з клінкерною плиткою та утеплювача, зрощена за допомогую поліуретанового клею під великим навантаженням. Клінкерна термопанель призначена для зовнішнього оздоблення фасаду будівель. Є одним з різновидів термопанелей.

Особливості матеріалу 

Екструзійний пінополістирол (XPS, ЕРС) — Скорочена назва — ЕРС або XPS. Іншими словами — екстрадований пінополістирол. Вперше цей матеріал для теплоізоляції був створений в Сполучених Штатах Америки (1941 рік). Даний вид утеплювача застосовується досить широко: утеплення фундаменту і цоколя, цегляної або будь-який інший кладки, штукатурення фасаду будівлі, будь-яких видів покрівлі, підлоги (як звичайного, так і теплого). Його застосовують і в дорожньому будівництві (автомобільному і залізничному), щоб уникнути промерзання землі і сполученню ґрунту.
 
Пінополістирол екстрадований є відмінним теплоізоляційним матеріалом для спортивного майданчика, льодової арени або холодильної установки. Екструзійний пінополістирол відрізняється від пінопласту процедурою гранулювання. При створенні звичайного пінопласту мікрогранули «пропарюють» з використанням водяної пари. Збільшуються вони за рахунок підвищення температури і повністю заповнюють форму піною.
При виготовленні екструзійного пінополістиролу використовується спосіб екструзії. Виробник змішує полістирольні гранули з використанням високих температур і підвищеному тиску, включаючи в процес виробництва вспенівающий агент, після чого все видавлюється з екструдера.

Якість екструзійного пінополістиролу можна визначити просто: його структура рівномірна, пори закриті, діаметр комірки — 0,1 до 0,2 мм.
екструзійний пінополістирол щільності від 38 до 45 кг на м³ має достатню міцність. Застосовують його в конструюванні злітної смуги, автомобільної і залізної дороги. Слід зазначити, що саме це його якість є головною перевагою. Даний вид будівельного матеріалу використовують не тільки у вигляді утеплювача, але і як несучі конструкції.

Теплопровідність екструзійного пінополістиролу складає від 0,029 до 0,034. Його мала вага також є незаперечним плюсом в його використанні — від 25 до 45 кг на м³. Водопоглинання мінімальне — від 0,2 до 0,4 %. Таким чином, за багатьма показниками екструзійний пінополістирол є найкращим серед утеплювачів з пінополістиролу на сьогоднішній день.

В конструкції клінкерних панелей на вентильованому фасаді присутні:
  зовнішній оздоблювальній матеріал (клінкерна плитка, впресована в плиту із скла та магнезиту, та змонтована на профіль сігма);
  теплоізоляційний шар (базальтова плитка с високою щільністю (кам'яна вата), котрий кріпиться на зовнішню поверхню фасаду за допомогою тарілчастих дюбелів).

Зовні фасад «клінкер магнезит» (по технології навісний вентильований фасад) оздоблюється клінкерною плиткою на стекло-магнезитовій плиті, котра виконує роль захисного шару для мінеральної вати від впливу довкілля та механічного пошкодження. Вона кріпиться на конструкцію з металу (профільна система навісного фасаду)

МОНТАЖ 

Монтаж облицювального шару фасаду «клінкер+магнезит» здійснюється на спеціальній профіль с прошарком повітря 2-4 см до утеплювального шару (базальт). Ця система призначена для видалення зайвого скупчення вологи в конструкції, тому що матеріал — дуже схильний до паро проникності і в замкненому стіновому «пирозі» складно виводити вологу.

Шар теплоізоляції у навісній фасадній конструкції може бути як одношаровим так і двошаровим. Якщо ми застосовуємо одношарову базальтову панель, то щільність цього матеріалу повинна складати мінімум 135 кг/м3, якщо ж використовуємо двошарову базальтова плита, то щільність може складати мінімум 135 кг/м3, але вона не повинна бути нижче показника у наступному шару утеплення зовнішньої сторони.

Сьогодні в будівництві популярна клінкерна плитка під цеглу різних європейських виробників зі стандартними розмірами 260 мм на 60 мм, і товщиною від 8 мм, котра поєднується з вітражними системами та склінням.

Переваги технології навісних фасадів з клінкерними панелями 
  1. Естетичність;
  2. Екологічність;
  3. Надійність;
  4. Безпека;
  5. Уникнення появи грибка і цвілі (дихають стіни);
  6. Довговічність (більше 50 років);
  7. Доступність для багатоповерхівок, офісних центрів, будинків з великим; ;скупченням людей;
  8. Пожежна безпека (клас горючості — НГ);
  9. Затишок і тепло будинку ;
  10. Доступність для реставрації старих будівель;
  11. Універсальність монтажу (в будь-який час року);
  12. Економія енергоресурсів;
  13. Локальний ремонт в разі пошкодження окремих ділянок;
  14. Монтаж на фасад з будь-якого будівельного матеріалу;.
  15. Чи прийнятна також на вентильовані навісні фасади ціна, тому вони доступні в порівнянні з облицюванням клінкерною цеглою.

Ось основні переваги цього матеріалу:

  велика кількість варіантів застосування, які включають великий список типів підстав;
  створення тільки невеликих навантажень на несучі конструкції, а також фундамент споруди;
  можливість суміщення таких функцій, як пароізоляція, утеплення та гідроізоляція тільки в одному матеріалі;
  надання фасаду престижного зовнішнього вигляду;
  значне зниження витрат на опалення, якого можна досягти завдяки пониженому коефіцієнту теплопровідності матеріалу, а також відсутність будь-яких стиків;
  повна стійкість до таких проблем, як цвіль і грибок;
  гарний рівень вогнестійкості споруди, облицьованого такими термопанелями;
значні термін служби;
  зменшення великих витрат, необхідних для здійснення повних оздоблювальних робіт;
високий рівень придатності до ремонту (якщо якась частина облицювання фасаду буде пошкоджена, то ви зможете без особливих зусиль замінити будь-яку кількість панелей на нові).

Деякі виробники використовують не пінополіуретан, а екструдований пінополістирол. На відміну від пінополіуретану, який заливається в плитку, пінополістирол приклеюється до плитки на поліуретановий клей. Тому кріпильні направляючі вставляються в облицювальні плити вже на заводі, на робочому місці. Це дає такий ефект, що при кріпленні облицювання не виникає механічного впливу. Готова клінкерна плитка зазвичай має гребені і пази, які при обкладанні поверхні дозволяють створити ефект монолітності.

Клінкерні термопанелі мають високу міцність і низьке водопоглинання, яке залежить від ціни. Цей матеріал відомий не тільки технічними характеристиками, його можна обрати і за відмінний дизайнерський зовнішній вигляд. Термопанелі з клінкерної плиткою володіють насиченою кольоровою гамою і фактурою поверхні. Найчастіше імітується цегляна кладка, в якій цегла може бути фактурним, гладким і глазурованою. Іноді виробляють клінкерні термопанелі з фактурою каменя, в обох випадках відгуки про них позитивні.

Класифікація клінкерних термопанелей 

Залежно від призначення:
  кутові;
  рядові;
  добірні;
  цокольні.

Залежно від використовуваного утеплювача:
  Екструдований пінополістирол
  пінополіуретан
  Пінопласт
  Мінеральна вата
  Піноскло 1 клас

Кількість шарів:
  2 шари — утеплювач і плитка;
  3 шари — вологостійка плитка, утеплювач і плитка;
  4 шари — вологостійка плитка, вогнетривкий шар, утеплювач і плитка.

Джерела 

Теплоізоляційні матеріали